

Toponyme 

 Twin Peaks, quartier de San Francisco qui doit son nom aux deux collines qui le surplombent.
 Twin Peaks, une montagne du Maine aux États-Unis.
 Twin Peaks, deux sommets des montagnes Wasatch dans les montagnes Rocheuses aux États-Unis.
 Twin Peaks (Drielingkoppe en afrikaans), deux des sommets de la colline de Spion Kop en Afrique du Sud, lieu de bataille les 23 et  lors de la Seconde Guerre des Boers.

Cinéma et musique 

 Twin Peaks, titre américain d'un feuilleton télévisé créé par David Lynch et Mark Frost ;
 Twin Peaks, épisode initial de la série télévisée homonyme ;
 Twin Peaks: Fire Walk with Me, titre du film américain de David Lynch et préquelle de la série Twin Peaks ;
 Twin Peaks, album du groupe Mountain ;
 Twin Peaks, groupe de pop-garage originaire de Chicago.

Autres 
Twin Peaks, chaîne américaine de restaurants.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre